Prithvi, a Föld megtestesülése a hinduizmusban
 Prithvi, rakéta